Солидарност може да се отнася за някое от следните понятия (вкл. съставни).

Разни 
 солидарност – чувство на единство в разбиранията и взаимна подкрепа
 (8991) Солидарност (Solidarity) – астероид в Астероидния пояс
 Купа на солидарността на АФК – награда на Азиатската футболна конфедерация (2016)

Великобритания 
 „Солидарност“ – либертарно-социалистическа партия във Великобритания (1960 – 1992)
 Федерация на солидарността – анархо-синдикално обединение във Великобритания (1994)
 „Корнуолска солидарност“ – политическа организация в Корнуол, Англия, Великобритания (1998)
 „Солидарност – Съюзът за британските работници“ – профсъюзно обединение във Великобритания (2005)
 „Солидарност“ – социалистическа партия в Шотландия, Великобритания (2006)

Ирландия 
 „Солидарност“ – политическа партия в Ирландия (2014)
 „Солидарност – хората пред печалбата“ – политическа коалиция в Ирландия (2015)

Полша 
 Централа на производствени кооперативи „Солидарност“ – еврейски кооперативен съюз в Полша (1946 – 1949)
 „Солидарност“ – фабрика за захарни изделия в Полша (Люблин, 1952)
 „Солидарност“ – профсъюз в Полша (Гданск, 1980)
 „Селска солидарност“ – профсъюз в Полша (Варшава, 1981)
 „Бореща се солидарност“ – антикомунистическа организация в Полша (Вроцлав, 1982 – 1992)
 Граждански комитет „Солидарност“ – политическа организация в Полша (1988 – 1991)
 „Радио Солидарност“ – нелегална радиостанция в Полша (1982)
 „Солидарност 80“ – профсъюз в Полша (1989)
 „Солидарност на труда“ – партия на профсъюз „Солидарност“ в Полша (1990)
 „Солидарност“ – компютърна игра в Полша (1991)
 МК „Солидарност“ – моторен кораб в Полша (1992), днес във Вануату
 Обществено движение „Избирателна акция Солидарност“ – име до 2002 г. на партия „Обществено движение“ в Полша (1997 – 2004)
 „Избирателна акция Солидарност“ – политическа коалиция в Полша (2001)
 „Солидарност“ – културно учреждение в Гданск, Полша (2007)

Русия 
 „Солидарност“ – търговска банка в Самара, Русия (2000)
 „Солидарност“ – политическо движение в Русия (2008)

САЩ 
 „Солидарност“ – социалистическа партия в САЩ (1986, Детройт)
 Илинойска партия на солидарността – политическа партия в Илинойс, САЩ (1986)
 Американска партия на солидарността – политическа партия в САЩ (2011)

Украйна 
 „Солидарност на жените в Украйна“ – политическа партия в Украйна (1999)
 „Солидарност“ – име до 2014 г. на партия „Европейска солидарност“, Украйна (2001)
 „Гражданска солидарност“ – политическа партия в Украйна (2005)

Другаде 
 „Солидарност“ – профсъюз за бели хора в ЮАР (1902)
 „Народна солидарност“ – благотворителна организация в Германия (Източен Берлин, 1945)
 Партия на солидарността – политическа партия в Швеция (1967)
 „Солидарност“ – политическа партия в Гренландия, Дания (1976)
 „Работническа солидарност“ – политическа партия в Астурия, Испания (1988)
 „Солидарност“ – политическа партия в Швейцария (1992)
 „Солидарност“ – политическа партия в Австралия (2008)
 „Свобода и солидарност“ – политическа партия в Словакия (2009)
 „Солидарност“ – политическа партия в Исландия (2012)
 „Солидарност“ – политическа партия в Бразилия (2013)
 „Солидарност“ – политическа партия в Словения (2013)
 Партия на солидарността – политическа партия в Индонезия (2014)